Tourment peut désigner :
 Un sentiment de souffrance physique et/ou psychologique
 Le Tourment, film français réalisé par Louis Feuillade et Léonce Perret sorti en 1912
 Tourments (film, 1944) (Hets), film suédois réalisé en 1944
 Tourment (film, 1950), film américain de John Sturges réalisé en 1950
 Crépuscule du tourment, volume I, Melancholy, un roman de Léonora Miano, publié en 2016.

Homonymie de titre